Ранчо Маргарита има више значења:

 Ранчо Маргарита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Маргарита (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Маргарита (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Маргарита (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику